Alizé Cornet e Virginie Razzano erano le detentrici del titolo, ma Cornet quest'anno non ha partecipato. Razzano ha fatto coppia con Alexandra Cadanțu, ma ha perso nel 1º turno contro Marija Kondrat'eva e Ol'ga Savčuk.

Il doppio del torneo di tennis Internationaux Féminins de la Vienne 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Catalina Castaño e Mervana Jugić-Salkić che hanno battuto in finale Stéphanie Foretz Gacon e Tatjana Maria 6–4, 5–7, [10–4].

Teste di serie

 Stéphanie Foretz Gacon /  Tatjana Maria (finale)
 Catalina Castaño /  Mervana Jugić-Salkić (Campionesse)

 Vesna Dolonc /  Megan Moulton-Levy (primo turno) 
 Séverine Beltrame /  Julie Coin (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Internationaux Féminins de la Vienne 2012